Малкият принц може да се отнася за френска повест (1943) и производни творби или за индиански вожд.

 Малкия принц – вожд (1780 ÷ 1832) на индианското племе мускоги в САЩ
 „Малкият принц“ – повест от Антоан дьо Сент-Екзюпери от 1943 г.

Филми 
 „Малкият принц“ – съветски игрален филм от 1966 г.
 „Малкият принц“ – американски музикален филм от 1974 г.
 „Малкият принц“ – руски филм-приказка от 1993 г.
 „Малкият принц“ – южнокорейски игрален филм от 2008 г.
 „Малкият принц“ – френски анимационен сериал от 2010 г.
 „Малкият принц“ – френски анимационен сериал от 2015 г.

Други 
 „Малкият принц“ – съветска руска музикална група от 1989 – 1994 г.
 „Малкият принц“ – спътник на астероида (45) Евгения, открит през 1998 г., с име по книгата
 „Малкият принц“ – американска пиеса и сценичен мюзикъл от 1990-те г.
 „Малкият принц“ – френски сценичен мюзикъл от 2002 г.
 „Малкият принц“ – американска опера от 2003 г.
 „Малкият принц“ – театрален фестивал във Велико Търново от 2005 г.